Stenoglossa est un ordre désuet de mollusques, remplacé par Neogastropoda ;
 Stenoglossa Andersson, 1903 est un synonyme de Werneria, un genre d'anoures créé par Poche en 1903.

Synonyme de genre d'anoures (nom scientifique)
Bufonidae